

Plaatsen 
Canada
 Paradise (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia
 Paradise (Newfoundland en Labrador), een gemeente op Newfoundland

Verenigde Staten
 Paradise (Arizona), een spookstadje in de staat Arizona
 Paradise (Californië), een plaats in de staat Californië
 Paradise (Kansas), een gehucht in de staat Kansas
 Paradise (Kentucky), een plaats in de staat Kentucky
 Paradise (Montana), een gehucht in de staat Montana
 Paradise (Nevada), een stad in de staat Nevada die vergroeid is met Las Vegas
 Paradise (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
 Paradise (Texas), een plaats in de staat Texas
 Paradise (Utah), een plaats in de staat Utah
 Paradise Valley, een plaats in de staat Arizona

Elders
 Paradise (Guyana), een stad in Guyana
 Paradise (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname
 Paradise (Suriname), een plaats in Nickerie, Suriname

Populaire cultuur 
Film en televisie
 Paradise (1982), een film van Stuart Gillard met Phoebe Cates en Willie Aames
 Paradise (1991), een film van Mary Agnes Donoghue met Melanie Griffith en Don Johnson
 Paradise (2004), een film van Roger Steinman met Dee Wallace en Mickey Rooney
 Paradise (2013), een film van Diablo Cody met Holly Hunter
 Paradise (2016), een film van Andrej Kontsjalovski, won een Zilveren Leeuw voor beste regie op het filmfestival van Venetië
 Paradise (serie), een Amerikaanse westernserie

Muziek
 Paradise (band)
 Paradise (Cody Simpson), een album van Cody Simpson
 Paradise (Coldplay), een nummer van Coldplay
 Paradise (George Ezra), een muzieknummer uit 2018
 Paradise (Meduza), een muzieknummer uit 2020
 Paradise (Paint It Black), een album van Paint It Black
 Paradise (Styx), een nummer van Styx
 Paradise (The Temptations), een nummer van The Temptations
 Paradise (Timmy T), een nummer van Timmie T uit 1991
 Paradise (TQ), een album van TQ

Overig
 Paradise (computerspel), een computerspel uit 2006
 Paradise (roman), een roman van Toni Morrison